De beker van de emir van Qatar is het belangrijkste Qatarese voetbal bekertoernooi, waarin gestreden wordt door voetbalclubs uit de Qatari League en de eerste divisie van Qatar. Het toernooi wordt sinds 1973 gespeeld en er wordt gespeeld volgens het knock-outsysteem.

Winnaars 

Voetbal in Qatar
Sportevenement in Qatar